Forbes kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Noyes Forbes
 Edward Forbes
 Francis Blackwell Forbes
 Gregory S. Forbes
 Helena M.L. Forbes
 Henry Ogg Forbes
 James Forbes (botaniker)
 John Forbes (botaniker)
 Stephen Alfred Forbes
 William Alexander Forbes
 William Trowbridge Merrifield Forbes

Robotskapade auktorsförkortningar